Мистер Вселенная () — международное соревнование по культуризму, проводимое ежегодно в Великобритании под эгидой Национальной ассоциации бодибилдеров (). Является одним из конкурсов Universe Championships.

История 

Впервые соревнования «Мистер Вселенная» были организованы в 1948 году журналом «Лига здоровья и спорта». Титул «Мистер Вселенная» завоевал John Grimek, дважды победитель соревнований «Мистер Америка». В 1949 году соревнования не проводились.

В 1950 году была образована NABBA, с тех пор соревнования проводятся ежегодно. Первоначально соревнования проводились среди любителей, с 1952 года — среди любителей и профессионалов.

Победители

См. также 
 Мистер Олимпия
 Арнольд Классик

Ссылки 
 NABBA International Hall of Fame

Соревнования по культуризму
Соревнования в Великобритании